Фуџи може бити:

Планина Фуџи, највиша планина у Јапану (3.776 метара).
Фуџифилм (енгл. -{Fujifilm}-), јапанска компанија која производи фотографске филмове и камере.
Фуџи (стаза), тркачка стаза формуле 1 у подножју истоимене планине.
Фуџицу (енгл. -{Fujitsu}-), јапански произвођач рачунара и рачунарске опреме.